Wegmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Wegmüller (* 1982), Schweizer Eishockeytorhüter
 Thomas Wegmüller (* 1960), Schweizer Radrennfahrer
 Walter Wegmüller (1937–2020), Schweizer Maler